Noční vlak je druh vlaku osobní přepravy jedoucí o půlnoci. Další významy:

Půlnoční vlak (film, 1939) – nizozemský film z roku 1939, režie Karel Lamač
Půlnoční vlak (film, 2008) – americký film z roku 2008, režie Ryuhei Kitamura
Půlnoční vlak (divadelní hra) – divadelní hra, autor Arnold Ridley
Půlnoční vlak (píseň) – česká trampská píseň
český internetový časopis věnovaný literatuře

Podobný název
Noční vlak